Кузовка:

Россия 
 Кузовка — река в Лужском районе Ленинградской области.
 Кузовка — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Кузовка — село в Богородицком районе Тульской области.
 Кузовка — река в Богородицком районе Тульской области.